Лев Иванович Брандт (24.02.1899—1943) — российский и советский спортсмен, Заслуженный мастер спорта СССР (хоккей с мячом, 1934).

Карьера 
Вся игровая карьера Льва Брандта прошла в одной команде. В 1914 году он пришёл в младшую команду ОЛЛС/ОППВ/ЦДКА. В 1922—1935 годах он выступает за взрослую команду ОЛЛС — ОППВ — ОЛЛС/ОППВ/ЦДКА. Считался лучшим левым нападающим Москвы. Отличался манёвренностью, высокой скоростью, работоспособностью. Отлично взаимодействовал с товарищами по команде. В 1934 году в числе первых хоккеистов с мячом получил высокое звание заслуженного мастера спорта.

Как и большинство игровиков того периода хорошо играл и в другие игры (футбол, волейбол, баскетбол). Многократный чемпион СССР и Москвы по лыжным гонкам и лёгкой атлетике, победитель (в составе команды ОЛЛС) первой легкоатлетической эстафеты по Садовом кольцу (1922).

Был одним из лучших тренеров по лёгкой атлетике и лыжам. Его воспитанником был рекордсмен СССР по стипль-чезу П. Степанов (ЗМС, 1951).

Спортивные результаты

Соревнования

Чемпионаты СССР по лёгкой атлетике

Хоккей с мячом 
 Серебряный призёр чемпионата Москвы — 1927, 1928
 Серебряный призёр чемпионата РСФСР — 1924, 1928 (в составе сборной Москвы).

Примечания

Литература 
 
 
 

Хоккеисты с мячом СССР
Лыжники СССР
Игроки КХМ ЦСКА
Бегуны на средние дистанции СССР
Бегуны на длинные дистанции СССР
Бегуны с барьерами СССР
Прыгуны с шестом СССР
Десятиборцы СССР
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Рекордсмены СССР по лёгкой атлетике
Тренеры СССР по лёгкой атлетике
Тренеры по лыжным гонкам СССР
Игроки ФК ЦСКА Москва